Раптор из Џорџије () је наводно криптид са подручја Џорџије (САД).

Опис криптида 
Описује се као Тероподски диносаур из породице Троодоната висок 1,52 метра.

Хронологија сусрета са овим бићем и виђења 
 25. јула 2008. се десио прво виђење Раптора из Џорџије. Свједоци овог догађаја су били осамнаестогодишњи маладић и његов дјед док су били у ноћном лову на јеленове. Биће које су видјели су описали као Раптора из филма "Јурски Парк".

Види још 
 Живи диносаури

Спољашње везе 
 http://cryptidz.wikia.com/wiki/Georgia_Raptor
 http://itsmth.wikia.com/wiki/Georgia_Raptor
 http://frontiersofzoology.blogspot.com/2013/09/velociraptor-sightings.html

Криптозоологија
Живи диносауруси